

Lokalizacje

Austria 
 Gars am Kamp – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Francja 
 Gars – gmina

Niemcy 
 Gars am Inn – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn 
 Gars am Inn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn

Inne 
 Gars – klasztor